Семья Лесьневских () — польский семейный фильм 1980 года. Экранизация книги Кристины Богляр.  
На основе данного материала также был снят одноимённый 7-серийный телесериал с дополнительными сюжетными линиями.

Сюжет 

Лесьневские с четырьмя детьми вселились в новую квартиру. Старшие ребята ходят в школу, папа — на работу, а мама ведёт домашнее хозяйство и занимается близнецами. Всё изменяется, когда мама записывается на учёбу.

В ролях 

 Кристина Сенкевич — Ядвига Лесьневская, мать
 Кшиштоф Ковалевский — Анджей Лесьневский, отец
 Ванда Майерувна — тётя Тося
 Войцех Семион — профессор Збигнев Радош
 Богдан Баэр — профессор Скубишевский
 Кшиштоф Литвин — ассистент профессора Скубишевского
 Юзеф Перацкий — Арек, сосед
 Зыгмунт Зинтель — Александр, сосед с собакой
 Тадеуш Квинта — «Странный», сосед
 Богуслав Сохнацкий — Ковальский, сосед
дети:
 Агата Млынарская — Агнешка
 Мацей Стройны — Лешек
 Магдалена Шоль — Беата
 Томаш Бжезиньский — Павел

Ссылки 

 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Описание фильма на сайте tvp.pl 
 Описание фильма на сайте filmweb.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl 

Семейные фильмы Польши
Телесериалы Польши
Фильмы киностудии KADR